Михаил Сидоров:
 Сидоров, Михаил Дмитриевич (1918—2003) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Сидоров, Михаил Иванович (1914—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Сидоров, Михаил Игоревич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Сидоров, Михаил Константинович (1823—1887) — российский общественный деятель, предприниматель, меценат, писатель, зоолог, исследователь русского Севера.
 Сидоров, Михаил Павлович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Сидоров, Михаил Юрьевич (род. 1986) — российский регбист.